Плюшка:
 Плюшка — сдобная булочка.
 «Плюшка» — американская комедия 1989 года, режиссёра Сьюзан Сайделмэн.